Lungensucht („Lungenkrankheit“) ist ein alter Krankheitsname für

 Lungenerkrankung (siehe Pneumologie#Häufige Krankheitsbilder der Pneumologie), zum Beispiel:
 Lungenentzündung, darunter die
 Tuberkulose